В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Los Angeles 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш 6-3, 7-5.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (переможницяsse)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура (1-ше коло)

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (фінал)
 Розмарі Казалс /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships